Effingham (Illinois)
 Effingham (Kansas)
 Effingham (Nova Hampshire)